William Flower kan syfta på:

* William Flower (omkring 1498–1588), engelsk krigare
 William Flower (död 1555), protestantisk martyr
 William Flower, 1:e baron Castle Durrow (1685–1746), irländsk peer
 William Henry Flower (1831–1899), engelsk anatom och kirurg

Se även 
William Way (omkring 1560–1588), romersk-katolsk martyr